Gerrit Vos (politicus)
 Gerrit Vos (zanger)
 Gerrit Jan Vos